Beth – variante dei nomi propri di persona femminili Betta o Bethany.
Beth – seconda lettera dell'alfabeto fenicio e di quello ebraico.
Beth – singolo dei Kiss del 1976.
Beth – cantante spagnola.
Beth – personaggio della serie animata A tutto reality.
Beth – personaggio del manga Claymore.
Beth – Ipocoristico gergale associabile al modo di dire " Fesso Chi Legge ".
Beth - Biblioteche Europee di Teologia